Neusta ou Noesta (em hebraico: נחשתא) foi uma rainha judia, filha de Elnatã e esposa do rei Jeoiaquim, filho mais velho de Josias. Quando os judeus foram levados para Babilônia como cativos, em , depois do governo de três meses do filho dela, Joaquim, Neusta também foi levada e provavelmente permaneceu ali pelo resto da vida. Nada é dito sobre o caráter da rainha-mãe. Como seu filho imitava os maus caminhos de seu pai, presume-se que a influência da mãe também era corrupta. A posição e dignidade de Neusta são fortemente marcadas pelas referências a ela no texto bíblico em que a história de seu filho é mencionada.

Etimologia 
Neusta é uma derivação advinda da forma hebraica original Nechushtta, cuja raiz etimológica está associada à palavra nehoshet, que também pode ser compreendida como “ferro”. Neusta admite significados mais literais como ‘ferro‘ e ‘feita de bronze‘, mas também existem outras acepções possíveis que fornecem uma leitura mais metafórica do nome, é o caso de ‘resistente‘ ou ainda ‘firme‘, ressaltando a virtude de saber se defender das mais variadas maldades que acometem o mundo com a ajuda divina.

Árvore genealógica 

Mulheres no Antigo Testamento
Mulheres do século VII a.C.
Mortos no século VI a.C.